

Cinema 
 Conti in sospeso (Payback) – film del 1995 diretto da Anthony Hickox
 Payback - La rivincita di Porter (Payback) – film del 1999 diretto da Brian Helgeland
 Payback – film documentario del 2012 diretto da Jennifer Baichwal
 Payback – film del 2021 diretto da Joseph Mensch

Letteratura 
 Payback: anonima carogne (The Hunter) – romanzo di Richard Stark del 1962
 La posta in gioco (Payback) – romanzo di R.J. Kaiser, I nuovi bestsellers n. 187
 Dare e avere: il debito e il lato oscuro della ricchezza (Payback: Debt and the Shadow Side of Wealth) – saggio di Margaret Atwood del 2008

Televisione 
 Confessione di colpa (Payback) – episodio della quinta stagione di Squadra emergenza
 Il conto da pagare (Payback) – episodio della prima stagione di Law & Order - Unità vittime speciali
 L'ultima possibilità (Payback) – episodio della seconda stagione di White Collar
 La trappola (Payback) – episodio della seconda stagione di Miami Vice
 Sei anni dopo (Payback) – episodio della quarta stagione di CSI: Miami

Altro 
 Payback period – tempo necessario che passa tra l'investimento ed il recupero del capitale inizialmente investito
 The Payback – album di James Brown del 1974
 Payback – evento di wrestling della WWE
 Payback – edizione del 2013
 Payback – edizione del 2014
 Payback – edizione del 2015
 Payback – edizione del 2016
 Payback – edizione del 2017
 Payback – edizione del 2020

 Payback – videogioco
 PayBack 2 – videogioco, sequel di Payback